Moonlight Sonata steht für:
 Originaltitel von Mondscheinsonate (Film) von Lothar Mendes aus dem Jahr 1937
 Moonlight Sonata (EP) der Band The Human Abstract aus dem Jahr 2012
 englische Bezeichnung der Klaviersonate Nr. 14 (Beethoven)

Siehe auch:
 Mondscheinsonate